Пейдж Мид (; род. 18 января 1993), наиболее известна как Пейджи Кейки () — британская MC, певица и актриса из , Лондона.

Музыкальная карьера 
В интервью она рассказала целый ряд причин, почему использует псевдоним «Кейки». В 2012 году выпустила свой первый микстейп The First Page. В 2013 году вышел второй микстейп рэперши The Next Paige. В 2014 году вышел третий релиз певицы The Right Paige, где в качестве приглашённых гостей отметились такие исполнители как, Yungen, Young Spray, , Stormzy, , Снап Капоне и Colours and Dubz.

Карьера в кино 
В 2013 году Пэйджи Кейки снялась в телесериале , где исполнила фристайл-рэп под псевдонимом Джейд (). Её рэп фокусировался на её размышлениях о том, стоит ли сохранить ей своего ребёнка.

Дискография 
 The First Paige (2012)
 The Next Paige (2013)
 The Right Paige (2014)

Примечания 

Актрисы Великобритании
Артисты, известные под псевдонимами
Рэперы Великобритании